Die Nationaldivision 1964/65 war die 51. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Stade Düdelingen gewann den zehnten Meistertitel in der Vereinsgeschichte. Titelverteidiger FC Aris Bonneweg belegte den vierten Platz.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1965
Fußballsaison 1964/65